

Patronyme 

 Anatole Kameni, commerçant camerounais.
 Mathurin Kameni (1978-), footballeur camerounais.
 Michel Kameni (1935-), photographe camerounais.
 Carlos Kameni (1984-), footballeur camerounais.
Kameni (1993-) , chanteuse et rappeuse camerounaise.

Toponyme 

 Néa Kaméni, île volcanique grecque
 Paléa Kaméni, île grecque